Колотівка — предмет кухонного начиння для колотіння / збивання чого-небудь.
 Колотівка (ботаніка) — частина осьового органу рослини (вузол), зазвичай стебла або гілки, на якій кільцеподібно, на одній висоті (одному рівні), розташовуються три й більше органів, зазвичай листя, іноді квіток або гілок.
 Колотівка — елемент знаряддя для гри в поло.
 Колотівка — село у складі Цимлянського району Ростовської області, яке у 1950-х роках булл затоплене при утворенні Цимлянського водосховища.